Norashen (in armeno Նորաշեն) è un comune dell'Armenia di 1864 abitanti (2010) della provincia di Tavush. Il paese ha un museo ed un forte.

Bibliografia
Brady Kiesling, Rediscovering Armenia, pagina 113.

Altri progetti

Collegamenti esterni
  sul GEOnet Names Service
 Norashen sul World Gazetteer
 Risultati del censimento armeno del 2001 dell'ARMSTAT.

Comuni del Tavush